Kaka peut désigner

Zoologie 
 un perroquet : kākā est un nom vernaculaire māori quelques fois usité en français, pour des psittacidés de Nouvelle-Zélande et de l'île de Norfolk notamment le Nestor superbe et le Nestor de Norfolk aujourd'hui disparu ;

Patronymes 
 Kaká (1982-), footballeur international brésilien ;
 Moussa Kaka (?-), journaliste nigérien, correspondant de Reporters sans frontières et de Radio France internationale, emprisonné le  ;

Toponymes 

 Kaka, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Kaka, census-designated place américaine située en Arizona ;
 Kaka, une localité du Soudan du Sud;
 Kaka, une localité du Togo ;
 Kaka, une ville du Turkménistan ;
 le district de Kaka, district dont cette ville est le centre administratif.

Anthropologie 
 les Kaka, une population du Cameroun.

Musique 
 Kaka, au Bénin, est à la fois un instrument de musique traditionnelle et un rythme de l'ère culturelle Adja Tado.

Homonymie de toponyme